Arciprestado de Portimão pertence à Diocese do Algarve.

PARÓQUIAS

 Alferce
 Aljezur
 Alvor
 Barão de São João
 Barão de São Miguel
 Bensafrim
 Bordeira
 Budens
 Estômbar
 Ferragudo
 Lagoa
 Marmelete
 Matriz de Portimão
 Mexilhoeira Grande
 Monchique
 Nossa Senhora do Amparo (Portimão)
 Odeáxere
 Odeceixe
 São Bartolomeu de Messines
 São Marcos da Serra
 Silves
 Vicariato Paroquial de São Francisco de Assis
 Vicariato Paroquial do Sagrado Coração de Jesus
 Santa Maria de Lagos
 São Sebastião de Lagos
 São Bartolomeu de Bensafrim
 Luz de Lagos
 Raposeira
 Sagres
 Vila do Bispo

Portimão